Linus Omark (* 5. února 1987, Övertorneå) je švédský profesionální lední hokejista hrající v týmu Salavat Julajev Ufa (KHL).

Klubové statistiky

Reprezentační statistiky

Externí odkazy 
 
 
 
 

Aktivní lední hokejisté
Švédští lední hokejisté
Švédští hokejoví útočníci
Hokejisté Svenska hockeyligan
Hokejisté KHL
Hokejisté American Hockey League
Hráči Edmonton Oilers
Hráči Buffalo Sabres
Hokejisté EV Zug
Mistři světa v ledním hokeji
Narození v roce 1987
Narození 5. února
Žijící lidé
Muži
Hráči draftovaní Edmontonem Oilers